Паліївська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Паліївська сільська рада — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Паліївська сільська рада — Сумська область, Ямпільський район

колишня Паліївська сільська рада — Вінницька область, Барський район